Née le 7 décembre 1979 à Dijon, Noëlle Michel est une écrivaine et traductrice littéraire française installée en Belgique néerlandophone.

Biographie 
Elle passe son enfance et son adolescence à Dijon. Après des études d’ingénieur à Clermont-Ferrand, elle entame sa carrière dans le traitement d’eaux usées près de Gand, en Belgique.
En 2014, elle devient traductrice indépendante et se tourne peu à peu vers la traduction littéraire. En 2020 paraît son premier roman, Viande, un thriller fantastique qui dénonce les dérives de l’élevage industriel. Il a été finaliste du prix Fintro Écritures noires 2018, organisé en partenariat avec la Foire du Livre de Bruxelles, et du prix Maya 2022.
Son deuxième roman, Demain les ombres, paraît en janvier 2023 aux éditions du Bruit du Monde (groupe Editis). Dystopie originale, il raconte l’histoire de la rencontre entre Homo sapiens et Neandertal dans le futur. Il est sélectionné par la Société des Gens de Lettres pour son prix Révélation du deuxième roman et fait l'objet de critiques élogieuses.

Publications

Romans 
 Viande, roman, LiLys Éditions, 2020.
 Demain les ombres, roman, le Bruit du monde, 2023.

Traductions

Romans 
 Kieft, Ewoud, Les Imparfaits, Actes Sud, 2022
 Bervoets, Hanna, Les Choses que nous avons vues, le Bruit du Monde, 2022.

Essais 
 Vandenbosch, Michel, Les combats de GAIA, traduit avec Magali Flamme, Éditions Borgerhoff & Lamberigts, 2017
 Dejaegher, Sophie, Child Focus. Vingt ans de lutte pour les enfants disparus et sexuellement exploités, traduit avec Magali Flamme, Borgerhoff & Lamberigts, 2018
 Demeester, Marieke, Témoignages de la Grande Guerre, Éditions Malegijs, 2018
 Van Spilbeeck, Bo, Comment je suis devenue Bo, Les Arènes, 2019
 Scheijen, Sjeng, Serge de Diaghilev, une vie consacrée à l’art, Louison Éditions, 2020
 De Wachter, Dirk, L’Art d’être malheureux, La Martinière, 2021
 Donner, Marian, Pisser dans la soupe. Le pouvoir inconnu de l’imperfection, Cherche Midi, 2021
 Brokken, Jan, Les Justes, Noir sur blanc, 2023

Jeunesse 
 Schamp, Tom, Le plus bel imagier des couleurs, Albin Michel Jeunesse, 2019
 Masters, Mathilda et Perdieus, Louize, 321 choses à connaître avant tes 13 ans, La Martinière Jeunesse, 2020
 Bové, Lars et Pelegrin, Yannick, Espionnage, La Martinière Jeunesse, 2021
 Masters, Mathilda et Perdieus, Louize, 123 choses à connaître sur le climat, La Martinière Jeunesse, 2021
 Schamp, Tom, Le grand livre des véhicules, Albin Michel Jeunesse, 2023

Notes et références

Liens externes 

Naissance en décembre 1979
Naissance à Dijon
Auteur de littérature dystopique